Sidoarjo steht für:

 eine Stadt in Ostjava, siehe Sidoarjo
 ein Regierungsbezirk in Indonesien, siehe Sidoarjo (Regierungsbezirk)
 ein Schlammvulkan, siehe Schlammvulkan Sidoarjo